Râul Valea Făgetului se poate referi la:

 Râul Valea Făgetului, Inzel
 Râul Valea Făgetului, Misir
 Râul Valea Făgetului, Strei

Altele 
 Râul Valea Făgețelului
 Râul Valea Făgeților

Vezi și 
 Râul Făget (dezambiguizare)
 Râul Făgețel (dezambiguizare)
 Râul Fagu (dezambiguizare)
 Râul Fagu Roșu (dezambiguizare)

Toponime românești